Lyoubenovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Любеново) :
Lyoubenovo, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Lyoubenovo, village bulgare de l'obchtina de Nikopol, situé dans l'oblast de Pleven ;
Lyoubenovo, village bulgare de l'obchtina de Radnevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.